

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wtórek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn 
 Wtórek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski